Narten bezeichnet

 ein sagenhaftes Volk von halbgöttlichen Helden aus den Mythen und Epen mehrerer Völker des nördlichen Kaukasus, siehe Narten
 Narten-Ablaut, ein Ablautphänomen in der indogermanischen Ursprache, benannt nach Johanna Narten

Narten ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Narten (1842–1928), deutscher Architekt
 Enno Narten (1889–1973), Persönlichkeit des frühen Wandervogels; beteiligt am Erwerb und Aufbau der Jugendburg Ludwigstein

 Hermann Narten (1839–1916), Bildhauer, Architekt und Museumsleiter
 Johanna Narten (1930–2019), deutsche Indogermanistin und Linguistin
 Michael Narten (* 1964), deutscher Grafikdesigner, Illustrator, Sachbuchautor und Fotograf
 Werner Narten (1832–1889), Architekt (Hase-Schüler), Hochschullehrer, Bruder von Adolf Narten